L'illusionista – cortometraggio del 1914; 
L'illusionista (Houw you see him), episodio della quinta stagione (1976) della serie televisiva Tenente Colombo, diretto da Harvey Hart e comparso in Italia nel 1979;
The Illusionist - L'illusionista (The Illusionist) – film del 2006 diretto da Neil Burger;
L'illusionista (L'illusionniste) – film d'animazione del 2010 diretto da Sylvain Chomet.